Аренд  може да се отнася за:

 Ерих Аренд (1903 – 1984), немски поет и преводач
 Хана Аренд (1906 – 1975), немска философка и политоложка
 Ернст Аренд (* 1949), немец, автор на множество награждавани филми за животни
 Фред Аренд (* 1928), немски художник
 Хелга Аренд (* 1964), немска лекоатлетка
 Хенриете Аренд (1874 – 1922), първата немска полицайка
 Рони Аренд (* 1980), немски хокеист
 Рудолф Аренд (* 1923), контраадмирал във флота на Германия
 Труде Хопе-Аренд (1905 – 2001), немска художничка
 Валтер Аренд (1925 – 2005), немски министър

Бележки